Die Bundesliga 2007/08 war bei den Männern die 42. und bei den Frauen die 33. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Meister wurden Borussia Düsseldorf und der FSV Kroppach.

Männer 

Bei den Männern nahmen zehn Mannschaften teil, neu war Werder Bremen. Die besten vier Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison nahmen an den Play-off-Runden teil, um den deutschen Meister zu ermitteln. In zwei Finalspielen setzte sich Borussia Düsseldorf gegen den TTC Frickenhausen durch und wurde damit zum 21. Mal deutscher Meister. Absteigen sollten eigentlich die beiden letztplatzierten Vereine, jedoch gab es keine Aufsteiger, sodass sie die Klasse halten konnten. Nach der Saison fusionierten jedoch der TTC Frickenhausen und Müller Würzburger Hofbräu zum TTC Müller Frickenhausen/Würzburg, wodurch sich die Zahl der Mannschaften zur nächsten Saison auf 9 reduzierte.

Auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichteten Germania Holthausen (Meister 2. BL Nord), Tennis Borussia Berlin (Zweiter 2. BL Nord), FC Tegernheim (Meister 2. BL Süd) und 1. FC Saarbrücken (Zweiter 2. BL Süd).

Abschlusstabelle 

 Legende
 Grün: Play-Off
 (M): Meister der Vorsaison
 (P): Pokalsieger der Vorsaison
 (N): Aufsteiger aus der Vorsaison

Play-offs

Frauen 
Bei den Frauen nahmen insgesamt 9 Mannschaften teil, neu waren DJK TuS Holsterhausen und TTSV Saarlouis-Fraulautern, nachdem am Ende der Vorsaison drei Mannschaften die Bundesliga verlassen hatten (der TTC Langweid, Homberger TS und TTK Anröchte). Meister wurde zum zweiten Mal der FSV Kroppach. Der TTC Troisdorf stieg ab und wurde durch Hannover 96 sowie den TTC Langweid ersetzt.

Abschlusstabelle 

 Legende
 Grün: Meister
 Rot: Abstieg
 (N): Aufsteiger aus der Vorsaison

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga
 Männer: Tabelle und Spielplan auf click-tt.de (pdf)
 Frauen: Tabelle und Spielplan auf click-tt.de (pdf)

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2007
Tischtennisveranstaltung 2008
Tischtennis-Bundesliga